Лінарес 1991 — 9-й міжнародний шаховий турнір, який проходив з 23 лютого по 14 березня 1991 року в іспанському місті Лінарес.

 Категорія турніру — XVII (середній рейтинг  — 2658). Це найвищі категорія та середній рейтинг гравців турніру на той час.

В турнірі взяли участь 8 з 10 найкращих шахістів світу згідно з рейтингом ФІДЕ, у тому числі чемпіон світу Гаррі Каспаров, екс-чемпіон світу Анатолій Карпов та п'ятеро претендентів на шахову корону.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1991 року

Сума місць учасників в рейтингу Ело складає – 176 (в середньому – 12,57).

Рух за турами

Турнірна таблиця

Переможець 
 Василь ІванчукВасиль Іванчук''' став першим, хто переміг двох найсильніших шахістів того часу, а саме Каспарова та Карпова в рамках одного турніру.

Посилання 
 Лінарес 1991 на сайті schachchronik.de  
 Рейтинг шахістів на січень 1991 року  
 Партії турніру  на сайті PgnMentor.com

Лінарес (шаховий турнір)
Шахові турніри 1991
Лютий 1991
Березень 1991